Plan de Veracruz puede referirse a:

 El Plan de Veracruz (1822) proclamado por Antonio López de Santa Anna en contra del régimen del emperador mexicano Agustín de Iturbide.
 El Plan de Veracruz (1832) proclamado por Ciriaco Vázquez y Antonio López de Santa Anna en contra del régimen centralista del vicepresidente mexicano Anastasio Bustamante.